STZ ist die Abkürzung für:
 Streptozotocin, eine chemische Verbindung, siehe Streptozocin
 Steinbeis Transfer Zentrum, siehe Steinbeis-Stiftung

StZ ist die Abkürzung für: 
 Stuttgarter Zeitung
 Stimmen der Zeit

Stz ist die Abkürzung für: 
 Stutzen (Bauwesen)

stz ist die Abkürzung für:
 Südthüringer Zeitung

Abkürzung